Ken André Olimb (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste d'attaquant. Il évolue actuellement avec les DEG Metro Stars dans le championnat d'Allemagne de hockey sur glace. Il est le frère de Mathis Olimb.

Biographie

Carrière en club 
Olimb est formé au Manglerud Star. Il découvre l’Eliteserien norvégienne en 2006 avec le Vålerenga IF Oslo. Il part en Suède en 2010 chez le Leksands IF dans l'Allsvenskan. En 2013, il signe chez les DEG Metro Stars dans la DEL.

Carrière internationale 
Olimb représente la Norvège au niveau international. Il a été sélectionné pour jouer le championnat du monde de hockey sur glace 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 34|| 10|| 15|| 25|| 14|| 15|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2006-2007|| Vålerenga Ishockey 2 || 1. divisjon || 3|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 38|| 6|| 5|| 11|| 8|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2007-2008|| Vålerenga Ishockey 2 || 1. divisjon || 12|| 6|| 15|| 21|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Frisk Asker || GET Ligaen || 45|| 10|| 26|| 36|| 14|| 5|| 4|| 0|| 4|| 25
|-
| 2009-2010 || Frisk Asker || GET Ligaen || 48|| 17|| 30|| 47|| 10||- || -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Leksands IF || Allsvenskan || 41|| 11|| 17|| 28|| 14|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || Leksands IF || Allsvenskan || 51|| 9|| 16|| 25|| 30|| 10|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2012-2013 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 51|| 16|| 26|| 42|| 16|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2013-2014 || Düsseldorfer EG  || DEL || 39|| 9|| 17|| 26|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Düsseldorfer EG  || DEL || 51 || 13 || 39 || 52 || 18 || 12 || 2 || 6 || 8 || 2
|-
| 2015-2016 || Düsseldorfer EG  || DEL || 52|| 19|| 23|| 42|| 16|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2016-2017 || Linköpings HC || SHL || 39|| 9|| 13|| 22|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2017-2018 || Linköpings HC || SHL || 48|| 8|| 20|| 28|| 8|| 7|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 2018-2019 || Düsseldorfer EG  || DEL || 50|| 13|| 18|| 31|| 18|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Düsseldorfer EG  || DEL || 51|| 11|| 23|| 34|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Düsseldorfer EG  || DEL || 38 || 4 || 18 || 22 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Schwenninger Wild Wings || DEL ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1989
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur du Düsseldorfer EG
Naissance à Oslo
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur des Frisk Tigers
Joueur des Schwenningen Wild Wings